Нижче наведений список міст Узбекистану станом на 1 січня 2011 року та їх населення за даними перепису 12 січня 1989 року. У дужках зазначені колишні назви міст.

Міста Гурлен (населення  осіб), Кошкупир (), Хазарасп (), Ханка () і Шават () Хорезмської області були віднесені до категорії міських селищ постановою Кабінету Міністрів Узбекистану № 583-XII від 8.05.1992.

Місто Наріманов Ташкентської області () було включене до складу Ташкента в 1990 році.

Міста Кармана () Навоїйської області і Марджанбулак (3079) Джиззацької області віднесені до категорії міських селищ у 2000-их роках.

Примітки

Джерела 
 Административно-территориальное деление Республики Узбекистан 
 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения союзных республик, их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу 
 Национальная база данных законодательства Узбекистана

Див. також 
 Список міст Узбекистану
 Список міст Узбекистану (за областями)

Населення
Списки:Узбекистан